В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті 6-1, 0-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Яна Новотна (3-тє коло)
 Дженніфер Капріаті (фінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Відсутня
 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Відсутня
 Катарина Малеєва (3-тє коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)
 Лорі Макніл (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)